Ибн-Батута — арабский писатель и путешественник XIV века.
Генрик Батута — вымышленное лицо, известен как одна из самых больших фальсификаций за всё время существования Википедии.